Niemcy:
 Dortmund-Marten – dzielnica Dortmundu
 Dortmund-Marten – stacja kolejowa w Dortmundzie
 Dortmund-Marten Süd – przystanek kolejowy w Dortmundzie

Zobacz też:
 Marten